Unterburg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Unterburg (Burg an der Wupper), Ortsteil von Burg an der Wupper, Stadtteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Unterburg (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Unterburg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Unterburg (Gemeinde Sankt Kanzian am Klopeiner See), Ortschaft von Sankt Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Unterburg (Gemeinde Haidershofen), Ort bei Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Unterburg (Gemeinde Stainach-Pürgg), Ortschaft von Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark
 Unterburg (Gemeinde Kals), Ortschaft von Kals am Großglockner, Bezirk Lienz (Osttirol), Tirol

Baulichkeiten:
 Untere Burg Antweiler,  Wasserburg bei Antweiler, Mechernich, Nordrhein-Westfalen
 Junkernschloss, Ruine bei Driedorf, Rheinland-Pfalz
 Unterburg (Fronhausen), Schloss bei Driedorf, Hessen
 Niederburg Kobern, Ruine bei Driedorf, Rheinland-Pfalz
 Untere Sachsenburg, Burg bei Oldisleben 
 Unterburg Neibsheim, Wasserschloss bei Neibsheim, Baden-Württemberg

 Unterburg (Magdeburg), Gewölbekeller in Sachsen-Anhalt

Unterburg  ist der Name folgender Personen:
 Annika Unterburg (* 1978), deutsche Künstlerin 

Siehe auch:
 Niederburg
 Unterberg
 Untere Burg
 Unterer Burg